Holbrook kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Holbrook (ort i Australien), New South Wales, Greater Hume Shire,

Storbritannien 

 Holbrook, Suffolk 
 Holbrook, Derbyshire

USA 

 Holbrook (ort i USA, Massachusetts), Norfolk County, 
 Holbrook (ort i USA, New York), Suffolk County, 
 Holbrook, Arizona, countyhuvudort, Navajo County, 
 Holbrook (ort i USA, Nebraska), Furnas County,

Personer 
 Richard Holbrooke (1941–2010), en amerikansk diplomat

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar